Дзилам Гонзалез има више значења:

 Општина Дзилам Гонзалез (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзилам Гонзалез (Дзилам Гонзалез, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику